Калманов — фамилия.
 Калманов, Алан Батрович (род. 1964) — российский живописец, скульптор.
 Калманов, Аслан Хазбиевич (род. 1994) — российский футболист.
 Калманов, Батр Николаевич (1920—1981) — советский осетинский живописец.
 Калманов, Сослан Хазбиевич (род. 1994) — российский футболист.